Badr forma part del nom de molts personatges:

 Abu-n-Najm Badr ibn Hassanwayh Nàssir-ad-Dawla, emir kurd hasanwàyhida
 Al-Àfdal ibn Badr al-Jamalí, visir fatimita
 Al-Nasir Badr al-Din Abu l-Maali Hasan, sultà mameluc bahrita d'Egipte
 Badr al-Kharxaní, emir àrab
 Badr al-Jamalí, general i visir fatimita
 Badr-ad-Din ibn Qadi Samawna, erudit i revolucionari turc

El nom Badr també forma part del nom d'accidents geogràfics i llocs d'interès:
 Badr o Badr Hunayn, petita vila al sud-oest de Medina. I relacionat amb aquesta:
 Batalla de Badr
 Badr, localitat de Líbia.

Notes